Зимова Універсіада 2001 — XX зимова Універсіада, яку проводили в польському місті Закопане з 7 по 17 лютого 2001 року.

Медальний залік

Хокей 
Переможцями турніру з хокею на Універсіаді 2001 стала збірна Словаччини.

Посилання 
 Зимова Універсіада 2001 на сайті FISU (англ.)
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Спортивні події 2001
Зимові Універсіади
Спорт у Закопаному
2001 у Польщі
Лютий 2001